

Nom commun 

Duc peut désigner :
 duc, un titre de noblesse ;
 duc, un véhicule hippomobile ;
 duc, un automobile ancienne ;
 duc, nom de plusieurs rapaces nocturnes comme le hibou grand-duc, le petit-duc et le duc à crinière ;
 duc, un taureau cocardier de race camarguaise.

Saint chrétien 
 Duc († 1564), ou Doukas de Mytilène, tailleur, martyr à Constantinople par la main des Musulmans ; saint catholique et orthodoxe fêté le

Nom propre 

 Anne-Marie Desplat-Duc, romancière française ;
 Benjamin Duc (1987-), un acteur français ;
 Bernard Duc, nom d'auteur de Bernard Ducourant, dessinateur et scénariste de bande dessinée ;
 Joseph-Auguste Duc, homme religieux valdôtain ;
 Hélène Duc, actrice française ;
 Valentin Duc, ténor français ;
 Thích Quảng Đức, bonze vietnamien.

Sigle 
DUC peut désigner :
 Distinguished Unit Citation, l'ancien nom de la Presidential Unit Citation, une décoration décernée aux unités des Forces armées des États-Unis et de ses alliés ;
 Dakar Université Club, un club sportif basé à Dakar ;
 Dijon Université Club, un club sportif basé à Dijon.

Autres 
 Duc, une entreprise française créée en 1990 spécialisée dans la production de volailles
 DUC Hélices, une entreprise française spécialisée dans la production d'hélices et de rotors pour le secteur aéronautique

Référence

Voir aussi 
 

Patronyme français